Thrymr (Thrym) bezeichnet:

 einen Riesen aus der nordischen Mythologie, siehe Thrymr (Mythologie)
 einen Mond des Planeten Saturn, siehe Thrymr (Mond)